Édouard Debat-Ponsan (1847-1913), peintre français ;
 Jacques Debat-Ponsan (1882-1942), architecte français, fils du peintre ;
 Jeanne Debat-Ponsan (1879-1929), médecin française, fille du peintre.